Mertel ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Mertel (1809–1873), Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Elias Mertel (um 1561–1626), deutscher Komponist und Lautenist
 Heinz Mertel (* 1936), deutscher Sportschütze
 Ilse Mertel (* 1943), österreichische Landesbedienstete und Politikerin (SPÖ) in Ruhe
 Manfred Mertel (* 1954), österreichischer Fußballspieler und -trainer
 Theodulf Mertel (auch Theodolfo Mertel; 1806–1899), Jurist, Justizminister und Innenminister des Kirchenstaates, seit 1858 Kardinal
 Walther Mertel (* 1946), deutscher Maler, Zeichner, Installations- und Fotokünstler

Siehe auch:
 Mertl